

Sigle 
 BAV – Banca Antonveneta.
 BAV – Biblioteca apostolica vaticana.
 BAV – blocco atrioventricolare, difetto della conduzione elettrica del cuore.

Codici 
 BAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baotou (Cina)